Gnojno (gemeente)
 Gnojno (Święty Krzyż)
 Gnojno (Ermland-Mazurië)
 Gnojno (powiat Inowrocławski)
 Gnojno (powiat Lipnowski)
 Gnojno (Łódź)
 Gnojno (Lublin)
 Gnojno (Mazovië)